Pinus ponderosa is een dennensoort die op grote schaal voorkomt in het westen van Noord-Amerika. In het Nederlands worden voor de soort zowel de naam gele den als ponderosaden gebruikt.

Verspreiding 

Zoals de meeste westerse dennen- komt deze den vooral voor in bergachtige gebieden. Zo treft men de soort aan in de Black Hills, in de middelhoge bergen in de Rocky Mountains en Cascade Range en in de kustgebergtes.

Beschrijving 
De den heeft een kenmerkende bast. Deze is oranjebruin van kleur. Anders dan Pinus jeffreyi heeft deze den geen kenmerkende geur. De soort heeft lange naalden die in groepjes van 2 of 3 bij elkaar groeien. Deze naalden zijn het vaste voedsel van de rupsen van Chionodes retiniella. De soort wordt gemiddeld 72 meter hoog.

Variëteiten 
De Flora of North America onderscheidt drie variëteiten:
 Pinus ponderosa var. arizonica
 Pinus ponderosa var. ponderosa
 Pinus ponderosa var. scopulorum

Externe links 
 
 USDA Plants Profile: Pinus ponderosa
 Gymnosperm Database: Pinus ponderosa

Pinus
Plant uit het Nearctisch gebied